Rothkegel ist der Familienname folgender Personen:

 Annely Rothkegel (* 1942), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Curt Rothkegel (1876–1945), deutscher Architekt (1903 bis 1929 in China/Peking tätig)
 Hans Martin Rothkegel (* 1969), baptistischer Theologe
 Johannes Rothkegel (1905–1994), Glasmalermeister
 Ralf Rothkegel (* 1941), deutscher Jurist und Jazzmusiker
 Walter Rothkegel (1874–1959), deutscher Bodenkundler und Taxwissenschaftler
 Wolfgang Rothkegel (1919–1980), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Zehlendorf